Ambachtsschool kan verwijzen naar:
 Ambachtsschool, een schooltype in Nederland, bedoeld voor de opleiding van ambachtslieden; vanaf 1968 lagere technische school (lts)
 Ambachtsschool (Appingedam), een voormalige ambachtsschool in Appingedam
 Ambachtsschool (Drachten), een voormalige ambachtsschool in Drachten
 Ambachtsschool (Leiden), een voormalige ambachtsschool in Leiden
 Ambachtsschool (Maastricht), een voormalige ambachtsschool in Maastricht
 Ambachtsschool (Middelburg), een voormalige ambachtsschool in Middelburg
 Ambachtsschool Schoolplein (Utrecht), een voormalige ambachtsschool in Utrecht
 Ambachtsschool (Wageningen), een voormalige ambachtsschool in Wageningen